Rahotep ist der Name mehrerer altägyptischer Personen:

Rahotep (Prinz), ein Sohn von Pharao Snofru und hoher Würdenträger der 4. Dynastie
Rahotep (Königssohn), Königssohn der 5. Dynastie
Rahotep (Pharao), ein Herrscher der 17. Dynastie
Rahotep (Wesir), ein Wesir unter Ramses II. in der 19. Dynastie